Кастро има више значења:
 Кастро (Асколи Пичено), је насеље у Италији у округу Асколи Пичено, региону Марке
 Кастро (Бергамо), је насеље у Италији у округу Бергамо, региону Ломбардија
 Кастро (Лече), насеље у Италији у округу Лече, региону Апулија
 Кастро (Чиле), општина у Чилеу
 Кастро (Сан Франциско), је четврт у Сан Франциску

Особе 
 Фидел Кастро, бивши кубански политичар
 Раул Кастро,
 Данијела Кастро
 Вероника Кастро